Pakwach (district), district in Oeganda
 Pakwach (stad), stad in Oeganda, hoofdplaats van bovenstaand district